Popice steht für folgende Orte in Tschechien:

 Popice, Gemeinde im Okres Břeclav
 Popice, Ortsteil von Jihlava, Okres Jihlava
 Popice (Znojmo), Ortsteil von Znojmo, Okres Znojmo